Odžak steht für:

eine Stadt in Bosnien und Herzegowina, siehe Odžak (Stadt)
die zugehörige Gemeinde, siehe Odžak (Gemeinde)